Кауи:

 Кауи — округ в государстве Сан-Томе и Принсипи.
 Кауи, Дон — шотландский футболист, полузащитник выступающий за английский «Уиган Атлетик».
 Кауи, Ричард (род. 1985) — новозеландский регбист.